Skepse (z řeckého sképsis, pochybnost) může znamenat:

 Noetická skepse – kritický přístup ke skutečnosti i procesu poznání (filosofický pojem)
 Skepticismus – filosofický směr